Луция Юрьевна Граудс (; 30.08.1914 — 23.09.1986) — председатель колхоза «Сарканайс старс» Добельского района Латвийской ССР, Герой Социалистического Труда (22.03.1966).

Биография 
Родилась в Елгавском районе. После окончания школы работала в крестьянском хозяйстве родителей.

С 1932 г. работала по найму.

В 1945—1949 гг. секретарь, председатель сельсовета. В 1949—1950 гг. председатель колхоза «Бривайс Упениекс» («Свободный Упениекс»).

С 1950 г. председатель укрупнённого колхоза «Сарканайс старс» («Красные звёзды») Елгавского района Латвии.
Под её руководством хозяйство превратилось из отстающего в экономически сильное с хорошо развитым животноводством и земледелием.
Колхоз из года в год перевыполнял планы продажи государству сельскохозяйственном продукции, вёл строительство производственных помещений, жилья для колхозников.

Член КПСС с 1952 года.

С 1977 г., когда «Сарканайс старс» объединили с колхозом «Накотне» («Nākotne») — секретарь парторганизации колхоза «Tērvete».

С 1980 г. на пенсии.

Избиралась депутатом Верховного Совета Латвийской ССР 8-9 созывов, В 1976—1980 гг. член Президиума ВС Латвии.

Герой Социалистического Труда (22.03.1966). Заслуженный работник сельского хозяйства Латвийской ССР. Награждена двумя орденами Ленина, орденами Октябрьской революции и Трудового Красного Знамени.

Умерла 23.09.1986.

Литература 
 Lucija Grauda : (Lauksaimn darbin. : 1914—1986 : Nekrologs) // Сіna — 1986 — 27. sept.
 Л. Ю. Граудс : (С.-х. работник : 1914—1986 : Некролог] // Сов. Латвия. — 1986. — 27 сент.
 Latvijas padomju enciklopēdija, Том 3. Galvenā enciklopēdiju redakcija, 1983
 Коммунист Советской Латвии, Том 23. Латвийское газетно-журнальное изд-во, 1968
 Депутаты Верховного Совета Латвийской ССР, 9 созыв, изд. Лиесма, Рига, 1976

Ссылки 
 Ордена 
 Lūcija Grauda

Председатели колхозов
Депутаты Верховного Совета Латвийской ССР 8-го созыва
Депутаты Верховного Совета Латвийской ССР 9-го созыва
Председатели сельских советов СССР
Делегаты XXIV съезда КПСС
Члены Президиума Верховного Совета Латвийской ССР